Le nom de temple Fawang () est donné à différents temples bouddhistes de Chine.

En République de Chine (Taïwan) 
 Le , situé à Keelung, au Nord-Est de Taïwan.

En République populaire de Chine (Chine continentale) 
 Le Temple Fawang où l'on pratique le kung-fu Shaolin, est situé à Dengfeng, à Zhengzhou, dans la province du Henan.

Au Japon 
D'autres temples portent le même nom au Japon, ils sont transcrits phonétiquement par .